Видеомаркетинг ( — вижу +  — торговля на рынке, стимулирование продаж) — деятельность по воздействию на потребительский спрос в сфере продажи товаров и услуг. Включает набор подходов, приемов и мероприятий для продвижения товаров и услуг на основе использования видеоматериалов.

Начал бурно развиваться в 2000-е годы, в связи с резким возрастанием скорости интернет-каналов, по которым стало легко передавать видеоинформацию. Его развитию способствовало также появление бесплатных видеохостингов, в первую очередь, YouTube, Wistia, Vimeo и др.

Специфика видеомаркетинга состоит в том, что создание его материалов с одной стороны основано на технике кинопроизводства — операторской и монтажной работе, выборе точек съемки, средних и крупных планов, длительности сцен, аудиосопровождения, с другой стороны, тесно связана с методами и техникой поисковой оптимизации: выбором удачных заголовков и описаний, поиском релевантных ключевых запросов и т. п.

Виды видеомаркетинга 
 Телевизионная реклама
 Видеореклама в Интернете
 Видеопрезентации (эксплейнеры)
 Размещение клипов на видеохостингах
 Размещение видеоматериалов на коммерческих сайтах
 Прямая трансляция (стрим)
 Реклама в Indoor TV
 Видеописьмо
 Видеоблоги
 Социальные сети
 Проведение вебинаров
 Видеовизитка
 Видеообзор товара или услуги
 Корпоративный видеожурнал

См. также 
 Поисковая оптимизация
 Интернет-реклама
 Интернет-маркетинг
 Интернет-брендинг

Литература 
 Kevin Daum. Video Marketing For Dummies — John Wiley & Sons 2012, ISBN 978-1-118-18876-7
 Leland Benton Video Marketing (Internet Marketing), 2012

Ссылки 

Маркетинг
Интернет
Электронная коммерция
Бизнес-технологии
YouTube
Интернет-реклама
Видеохостинг